Access Games Inc. — японская компания, специализирующаяся на разработке и издательстве видеоигр, а также на исследованиях, разработке и распространении программного обеспечения, данных и видеоносителей. Первоначально компания была основана в 1996 году как производитель компьютерной графики.

16 января 2002 года компания запустила подразделение по разработке игр и восстановила свою репутацию в первую очередь как компания, занимающаяся видеоиграми. 30 сентября 2003 года Access Games стала полностью принадлежащей дочерней компанией Digital Media Lab, которая, в свою очередь, стала дочерней компанией Kaga Electronics. Главный офис расположен в Тюо, Токио, но отделы разработки компании расположены в Тюо-ку, Осака.

Большая часть сотрудников компании были членами Whoopee Camp и его переходной группы Deep Space, которые присоединились к ним после выхода Extermination. Access Games в основном специализируется на приключенческих играх и симуляторах боевых полетов.

Игры

Примечания